Казими́р Лыщи́нский (; 4 марта 1634, Лыщицы, Берестейское воеводство, Речь Посполитая — 30 марта 1689, Варшава, Речь Посполитая) — философ и общественный деятель Речи Посполитой, автор трактата «О несуществовании бога» (). Был обвинён в атеизме и по приговору суда казнён. Рукопись трактата была сожжена: на сегодняшний день известно лишь пять небольших фрагментов, обнаруженных в 1957 году польским философом и историком атеизма Анджеем Новицким.

Биография 

Происходил из древнего шляхетского рода собственного герба (вариант герба «Корчак»). Отец — Иероним Казимир Лыщинский (1581—1670), мать — София Балынская.

Образование получил сначала в Берестейском иезуитском коллегиуме. В молодости принимал участие в войнах Речи Посполитой с Россией и Швецией. В 1658 году вступил в орден иезуитов в Кракове, после изучал философию в иезуитском коллегиуме в Калише и теологию в коллегиуме во Львове. В 1666 году вышел из ордена, чтобы жениться и вернуться в родовое имение. C 1682 года занимал должность подсудка в Берестье. Неоднократно избирался депутатом от шляхты Берестейского повета на Варшавский сейм (1669, 1670, 1672, 1674). Открыл школу, над входом в которую была надпись: «Не знающий математики да не войдет…», что даёт некоторые основания отнести школу к традиции платоновской Академии и классического философского образования.

Убеждения 
Покинув орден иезуитов, написал трактат, который назвал «О несуществовании Бога». Из достаточно объёмного сочинения (трактат состоял из 530 страниц в 15 тетрадях) сохранилось всего 5 фрагментов, обнаруженных только в 1957 году, смысл которых сводится к отрицанию существования Бога и обвинению клерикалов в «гашении света разума». Бог, судя по трактату, не существует, являясь химерой человеческого сознания, используемой церковью и государством в своих целях. Библия написана людьми, которые с её помощью поддерживают обман.

Философ-иезуит Игнатий Франтишек Запольский в письме от 19 ноября 1698 так охарактеризовал философию Лыщинского:

Судебный процесс и казнь 
31 октября 1688 года Лыщинский по доносу своего соседа Яна Бжоски (с которого Лыщинский востребовал возвращения долга в 100 тысяч талеров) был обвинен в атеизме и посажен в варшавскую тюрьму. В его доме были найдены сочинения, в которых отрицалось существование бога. Против заключения Лыщинского в тюрьму выступил только брестский земский писарь, который говорил, что привлекать к ответу шляхтича за преступление, которое не было доказано, противоречит праву свободы. Кроме этого, он обвинил духовенство в том, что оно хочет ввести в Речи Посполитой испанскую инквизицию.

Публичные слушания по делу Лыщинского начались только 15 февраля 1689 года. Ранее обвиняемый был привлечён к духовному суду ливонским епископом, был им признан виновным и предан государственному суду. В роли обвинителя выступил литовский инстигатор Симон Курович. Ознакомившись с предъявленным обвинением, Лыщинский дал следующий ответ:

В адвокате ему было отказано под предлогом того, что не найдётся такого юриста, который бы захотел защищать атеиста. Несколько позже адвокат всё-таки был предоставлен. Специальным декретом короля и великого князя очередное слушание было назначено на 25 февраля 1689 года. Защита строилась на том, что Лыщинский никогда сам не разделял изложенных им идей, а лишь приводил чужие мысли с целью показать, что доказательств существования бога, приведённых Альстедом, недостаточно, что его аргументы ничтожны и неубедительны. Защита акцентировала то, что обвиняемый ранее вёл праведный образ жизни и исполнял все христианские обряды, кроме того, он раскаялся в ереси и просит помилования. Обвинение опровергло доводы защиты, заявив, что Лыщинский не всё ещё способный вернуться в лоно церкви еретик, а атеист, сознательно отвергший церковь и бога, и раскаяние его не что иное, как попытка добиться помилования.

Слушание 26 февраля не дало суду ничего нового. 28 февраля начали собираться голоса светских сенаторов и послов (епископы проголосовали ранее). Большинство решило, что обвиняемый должен поплатиться жизнью путём сожжения. 10 марта Лыщинский в Фарном костеле покаялся в своих заблуждениях, повторяя текст покаяния за епископом. По утверждению парижского еженедельника «Газетт», текст отречения прочитал за него какой-то ксёндз.

28 марта литовским гофмаршалом был опубликован приговор. Лыщинского надлежало вывести из города и сжечь на костре вместе с его произведениями в руках. Имущество казнённого конфисковывалось, а дом, в котором он жил, должен был быть разрушен, и место оставлено пустырём на вечные времена. После чтения приговора познанский и ливонский епископы, а также сам обвиняемый, обратились с просьбой к королю о замене сожжения отсечением головы. Король удовлетворил просьбу.

Приговор был приведён в исполнение 30 марта: Лыщинский сам сжёг свою рукопись, после чего его обезглавили, труп вывезли за город, где сожгли, а пепел, помещённый в снаряд, выстрелили в сторону Турции (Тартарии). Казнь прошла без эксцессов.

Память 
Фигура Казимира Лыщинского, суд над ним и его казнь описывается в романе Тадеуша Мичинского «Нетота. Тайная книга Татр» ().

20 апреля 1989 года в год 300-летия казни в Брестском районе Брестской области в деревне Малые Щитники рядом с бывшей униатской церковью был установлен мемориальный камень в память о Лыщинском. На камне в переводе на белорусский язык высечен написанный Лыщинским текст собственной эпитафии:

Фигура Казимира Лыщинского является одной из ключевых в некоторых произведениях белорусского историка и писателя Владимира Орлова.

4 марта 2009 года к 375-летию со дня рождения Казимира Лыщинского Министерство связи и информатизации Республики Беларусь ввело в почтовое обращение художественный конверт с оригинальной маркой «375 лет со дня рождения Казимира Лыщинского».

Примечания

Литература 

 Łyszczinskij L. Rod dworian Łyszczinskich. — S. Pietierburg, 1907.
 Nowicki A. Pięć fragmentów z dzieła «De non existentia dei» Kazimierza Łyszczyńskiego (by a script from Library of Kórnik nr 443) // Euhemer. — Nr. 1. — 1957. — pp. 72-81.
 Nowicki A. Aparatura pojęciowa rozważań Kazimierza Łyszczyńskiego (1634—1689) o religii i stosunkach między ludźmi // Euhemer, Zeszyty Filozoficzne// — Nr. 3. — 1962. — pp. 53-81.
 Nowicki A. Studia nad Łyszczyńskim // Euhemer, Zeszyty Filozoficzne. — Nr. 4. — 1963. — pp. 22-83.
 Nowicki A. Pięć wiadomości o Łyszczyńskim w gazecie paryskiej z roku 1689 // Euhemer, Zeszyty Filozoficzne. — Nr. 4. — 1963. — pp. 40-44.
 Nowicki A. Sprawa Kazimierza Łyszczyńskiego na Sejmie w Warszawie w świetle rękopisu Diariusza Sejmowego, znajdującego się w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Gdańsku // Euhemer, Zeszyty Filozoficzne. — Nr. 4. — 1963. — pp. 23-39.
 Nowicki A. Ateizm Kazimierza Łyszczyńskiego // Wykłady o krytyce religii w Polsce. — Warszawa 1965. — pp. 51-68.
 Дроздов Л. М., Жуковский Д. А. Казимир Лыщинский: 330 лет загадок. Ridero. 2021. 288 с. https://ridero.ru/books/kazimir_lyshinskii_330_let_zagadok/

Ссылки 
 Фрагменты трактата «О несуществовании бога».
 Историческое и подробное сообщение о заключении в тюрьму и смерти Казимира Лыщинского.
 Суплика Лыщинского, поданная его величеству королю из тюрьмы в 1688.
 Анджей Новицкий. Дело Лыщинского на сейме в Варшаве по рукописным материалам протоколов его заседания.
 Анджей Новицкий. Пять сообщений о Лыщинском из парижской «Газетт» 1689.
 Эпитафия Казимиру Лыщинскому, сочиненная им самим.
 Краткая библиография по К. Лыщинскому.

Писатели Великого княжества Литовского
Философы Польши
Философы Белоруссии
Иезуиты Польши
Обезглавленные в Польше
Казнённые философы
Дискриминация атеистов
Казнённые в Речи Посполитой в XVII веке
Персоналии:Атеизм